Newberry kan syfta på:

Newberry, Michigan
Newberry, South Carolina